Stati Uniti d'America
 New Milford – città della contea di Litchfield, Connecticut
 New Milford – villaggio della Contea di Winnebago, Illinois
 New Milford – città della Contea di Bergen, New Jersey
 New Milford – borough della Contea di Susquehanna, Pennsylvania
 New Milford – township della Contea di Susquehanna, Pennsylvania